Pursuit Point, een grotendeels met ijs bedekt schiereiland in Antarctica
Pursuit (televisieserie), een televisieserie uit de jaren 1950
Pursuit (1972), een televisiefilm uit 1972 van Michael Crichton
Apache Blood (1975), ook bekend onder de titel Pursuit, geregisseerd door Vern Piehl
Pursuit (roman), een roman van Berry Morgan uit 1966
The Pursuit (Evans Blue), een single van Evans Blue uit 2007
The Pursuit (album), een studioalbum van Jamie Cullum
Pursuit, een nummer van In Fear and Faith uit 2010, van hun album Imperial
Pursuit (videospel), een populair Atarispel uit 1975
Trivial Pursuit, een bekend bordspel